Нижче приведено дискографію канадського рок-гурту Three Days Grace. Він був утворений в 1992 році під назвою Groundswell, а згодом, в 1997-му, змінює свою назву на Three Days Grace. Перший демо-запис побачив світ у 2000 році. Під назвою Three Days Grace гурт видав чотири студійні альбоми, два з яких було сертифіковано RIAA як платинові.

Студійні альбоми

Міні-альбоми (EP)

Демо альбоми

Сингли

Музичні відео

Відео-альбоми

Пісні в збірниках

Посилання 

Three Days Grace
Three Days Grace